Оттон I (герцог Баварии) (1117—1183)
 Оттон II (герцог Баварии) (1206—1253)
 Оттон I (король Греции), баварский принц
 Отто I (король Баварии), племянник предыдущего